

Покшивник — село в гміні Згожелець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Покшивник — село в гміні Любомеж Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Покшивник — село в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Покшивник — село в гміні Добре Мінського повіту Мазовецького воєводства